Большой Улык — деревня в Чернушинском районе Пермского края. Входит в состав Павловского сельского поселения. Основана в 1834 г.

Находится примерно в 10 км к востоку от центра города Чернушки.

Население 
По результатам переписи 2010 года численность населения составила 85 человек, в том числе 44 мужчины и 41 женщина.

В 2005 году численность населения составляла 60 человек.

Примечания 

Населённые пункты Чернушинского района